Шверін () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Даме-Шпревальд. Складова частина об'єднання громад Шенкенлендхен.

Площа — 6,69 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Джерела даних вказані на Wikimedia Commons.

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу